Danasari (Bojong)
 Danasari (Cisaga)
 Danasari (Karangjambu)
 Danasari (Pemalang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing